Зелёный крест:

 Зелёный Крест — российская национальная организация, созданная как альтернатива «недостаточно патриотичному» российскому обществу Красного Креста.
 Зелёный Крест — международная экологическая организация, основанная Михаилом Горбачёвым в 1993 году после конференции Earth Summit в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
 Зелёный крест — обозначения на немецких химических снарядах в Первой мировой войне.
 «» — общественная организация во Львове.